Сергей Евгеньевич Трещёв (род. 18 августа 1958, посёлок Красный Кустарь Волынского района Липецкой области) — российский космонавт, Герой Российской Федерации (2004).

Биография 
В 1976 году поступил в Московский энергетический институт (МЭИ), который успешно закончил в 1982, получив специальность «инженера-преподавателя электроэнергетических дисциплин». После два года служил в Советской Армии в должности техника группы регламентных работ по авиационному оборудованию в расквартированной в городе Овруч Житомирской области (Украинская ССР) военной части (сначала в звании лейтенант). 25 апреля 1984 года был уволен в запас в звании старшего лейтенанта.

С 29 августа работал мастером по энергооборудованию на заводе экспериментального машиностроения (ЗЭМ), входившем в состав НПО «Энергия».

Статистика

Награды 
 Герой Российской Федерации (2004)
 Медаль «За заслуги в освоении космоса» (12 апреля 2011 года) — за большие заслуги в области исследования, освоения и использования космического пространства, многолетнюю добросовестную работу, активную общественную деятельность
 Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2003)
 Медаль Алексея Леонова (Кемеровская область, 2015) — за совершённый в 2002 году выход в открытый космос
 Медаль НАСА «За космический полёт» (NASA Space Flight Medal)
 Лётчик-космонавт Российской Федерации

Примечание

См. также 
 Международная космическая станция (МКС)

Ссылки 
 Биография С. Е. Трещёва на сайте «Космической энциклопедии ASTROnote»
 План полёта корабля STS-111(UF-2)

Космонавты России
Персоналии:Липецкая область
Родившиеся в Липецкой области
Выпускники МЭИ
Отряд космонавтов РКК «Энергия»